Ez a szócikk tartalmazza a 2018-as US Open (tenisz) férfi páros mérkőzéseit.

A címvédő a holland Jean-Julien Rojer és a román Horia Tecău páros volt.

A döntőben az amerikai Mike Bryan és Jack Sock 6–3, 6–1 arányban győzött a lengyel Łukasz Kubot és a brazil Marcelo Melo párosa ellen. Mike Bryan ezzel tizennyolcadik páros Grand Slam-tornagyőzelmét aratta, egyben hatodik US Open elsőségét szerezte meg. Jack Sock negyedik Grand Slam-tornagyőzelmét aratta, melyből hármat férfi párosban, egyet vegyes párosban ért el. Mike Bryan ezzel a győzelmével visszaszerezte elsőségét a férfi páros világranglista élén, míg Jack Sock pályafutása legjobb világranglista helyezéseként a 2. helyre került.

Kiemelések

Főtábla

Döntők

Felső ág

1. csoport

2. csoport

Alsó ág

3. csoport

4. csoport

Jegyzetek

Források
A sorsolási tábla és az eredmények

F2